Кечуа — група народів в Південній Америці
 Кечуа — мова вказаних вище народів
 Кечуа — природний регіон Перу